Олексенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Олексенко, Олег Иванович (1963—2002) — украинский предприниматель и политик.